18 se poate referi la:

 anul 18
 anul 18 î.Hr.
 18 (număr), numărul natural aflat între 17 și 19